Wendy Vuik (ur. 25 listopada 1988 w Rotterdamie) – holenderska skoczkini narciarska.

W 2007 w Baiersbronn zadebiutowała w Pucharze Kontynentalnym pań, zajmując 41. miejsce.

Po debiucie w Baiersbronn zajęła 31. miejsce w mistrzostwach świata juniorów w Tarvisio. Rok później w Pucharze Świata juniorów w Zakopanem zajęła 24. miejsce. W lutym 2009 była 23. na mistrzostwach świata w skokach narciarskich. Jej najlepszy wynik w Pucharze Kontynentalnym pań to 12. miejsce w Oberstdorfie.

3 grudnia 2011 w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 32. miejsce. 7 stycznia 2012 w Hinterzarten zdobyła pierwsze punkty w PŚ za zajęcie 23. miejsca.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Falun – 1 marca 2014 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Holenderskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1988
Ludzie urodzeni w Rotterdamie